Hárskút szlovákul Lipovník, Szlovákia, Kassai kerület, Rozsnyói járás
Lipovnok szlovákul Lipovník, Szlovákia, Nyitrai kerület, Nagytapolcsányi járás
Lipovnik, Horvátország, Varasd megye